Ісакович — прізвище.

Відомі носії 
 Ісакович Володимир Миколайович (1893—1966) — радянський діяч, відповідальний секретар Ізюмського окружного комітету КП(б)У.
 Ісаак Миколай Ісакович (1824—1901) — архієпископ львівський Вірменської католицької церкви, філантроп, письменник, богослов.
 Ісакович Рахіль Семенівна (1866—1930) — караїмська громадська діячка, зробила вагомий внесок у розвиток благодійності та жіночої караїмської освіти в Одесі.
 Ісакович Самойло Ісаакович (1858—1910) — міський та громадський діяч Одеси, оратор, бібліофіл і благодійник.
 Сара Ісакович (*1988) — словенська плавчиня, олімпійська медалістка.